Гилберт О’Салливан (Gilbert O’Sullivan, род. 1 декабря 1946) — ирландский музыкант, автор-исполнитель, певец и пианист, в творчестве которого соединились (согласно Allmusic) дар «песенника битловского образца и интерес к старомодным музыкальным жанрам». Во многом успеху музыканта (наряду с авторским мастерством и своеобразием чувства юмора) способствовал необычный образ: в разгар движения хиппи он предстал перед публикой «уличным бродягой времён Депрессии» в кепке, коротких штанишках и со старомодной стрижкой. О’Салливан, ставший одним из популярнейших поп-исполнителей первой половины 1970-х годов (читатели журнала Record Mirror признали его лучшим певцом Великобритании 1972 года, наивысших результатов в UK Singles Chart добился с хитами «Alone Again (Naturally)» (№ 3, апрель 1972), «Clair» (№ 1, ноябрь 1972) и «Get Down»(№ 1, апрель 1973).

Биография 
Рэймонд Эдвард О’Салливан (Raymond Edward O’Sullivan) родился в Уотерфорде, Ирландия. В 1960 году вместе с семьёй он переехал в Суиндон (Уилтшир, Англия), где обучался в школе св. Иосифа и затем в Суиндонском художественном колледже (Swindon College of Art), где играл на ударных в ансамбле, лидером которого был Рик Дэвис (впоследствии — основатель Supertramp). Будучи студентом колледжа, О’Салливан играл в нескольких полупрофессиональных коллективах: The Doodles, The Prefects и Rick’s Blues. Некоторое время попытки О’Салливана заинтересовать кого-то своими записями результатов не приносили. По окончании колледжа он поступил на работу в лондонский универмаг и здесь познакомился с человеком, который помог ему подписать контракт с CBS. Первые синглы «What Can I Do?» и «Mr. Moody’s Garden» успеха не имели, но на исполнителя обратил внимание импресарио Гордон Миллз (Gordon Mills), который владел лейблом MAM Records, где записывались, в частности, Том Джонс и Энгельберт Хампердинк. Первый же выпущенный этой компанией сингл Гилберта О’Салливана, «Nothing Rhymed», в конце 1970 года поднялся до 8-го места в британских хит-парадах.

Дискография

Синглы (избранное)

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Великобритании
Музыканты софт-рока
Поп-вокалисты Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании